Selling (Denemarken), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland
 Selling (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent